Love má více významů:

 anglicky láska
 romsky a argoticky peníze
 Love (skupina)
 Love (album, Beatles) – kompilační album Beatles
 Love (album, Love) – debutové album skupiny Love
 Love (album, Thalía) – album zpěvačky Thalía
 Love (slovenský film) – slovensko-český film z roku 2011, režie Jakub Kroner
 Love? – album zpěvačky Jennifer Lopez

příjmení osob
 Andrew Love (1941–2012) – americký saxofonista
 Angelina Love (* 1981) – kanadská profesionální wrestlerka
 Kevin Love (* 1988) – americký basketbalista
 Robert Love (* 1981) – americký autor, řečník a open source hacker

Externí odkazy